Supercell – azienda finlandese produttrice di videogiochi
 Supercell – compagnia telefonica congolese
 Supercell – gruppo musicale giapponese
 Supercell – album del 2008 dell'omonimo gruppo musicale